Университет экономики — Варна — общественный университет, расположенный в городе Варна, Болгария. Университет имеет аккредитацию, выданную Национальным агентством оценки и аккредитации.

Этот университет — высшее учебное заведение с долгой историей и своими традициями. Он был основан 14 мая 1920 года и первоначально был известен как высшая школа коммерции. Это старейший университет экономических наук в Варненской области, и второй в Болгарии после Софийского университета, который был основан в 1888 году. В нём обучается более чем 11 000 студентов, включая иностранных студентов.

Есть четыре факультета: Финансы и бухгалтерский учёт, Экономика, Информатика, Менеджмент, Межфакультетская Кафедра языка и Колледж туризма.

Здание университета находится рядом с морским садом. Здание стало символом города. В 2015 году корпус ЭУ-Варна был удостоен премии «здание года» 2015 года. Фасад отражает влияние французского Ренессанса и отчасти классического западноевропейского барокко. Фронтон, расположенный над главным входом — шедевр скульптора Кирилла Шиварова. Его украшают изображения двух греческих богов: Гермес держал в левой руке жезл купцов и Афина — богиня мудрости с открытой книгой на коленях.

Университет выпускает бакалавров и магистров

Примечания

Ссылки 
 

Учебные заведения, основанные в 1920 году
Появились в 1920 году в Болгарии
Экономические университеты Болгарии
Университеты Варны